Калита́:

 Калита — старинное русское название денежной сумки,  кошеля.
 Калита — птица семейства попугаевых. Единственный вид рода Myiopsitta.
 Калита — украинский обряд инициации — приём мальчиков-подростков в группу парней, а также корж и игра, названные в честь обряда.
 Калита — украинское название дня народного календаря.
 Калита (Kalite) — тюркское (турецкое) качество,  от арабского Халиф. Качественный управленец — Калита.

Прозвище 
 Иван I Данилович Калита — московский князь, получивший прозвище Калита за свои щедрость и богатство.

Носители фамилии 
 Калита, Александр Николаевич (род. 1949) — член Совета Федерации от администрации Ульяновской области (2001—2005).
 Калита, Валентина Сергеевна (род. 1955) — российский политик, мэр Благовещенска.
 Калита, Евгений Григорьевич (1925—1985) — советский математик, директор Черниговского филиала Киевского политехнического института.
 Калита, Иван Александрович (1927—1996) — советский спортсмен-конник, олимпийский чемпион.
 Калита, Инна Владимировна (род. 1969) — белорусский и чешский лингвист, славист.
 Калита, Михаил Григорьевич (род. 1961) — советский и украинский футболист и тренер.
 Калита, Николай Иванович (1926 — 14.06.2016) — русский художник-иллюстратор, мастер книжного искусства (более 300 книг, около 2000 гравюр, портретов, экслибрисов, миниатюр).

Топоним

Белоруссия 
 Калита — деревня в Слуцком районе Минской области.
 Калита — деревня в Смолевичском районе Минской области.
 Калита — деревня в Червенском районе Минской области.

Литва 
 Калита — гора в городе Аникщяй.

Россия 
 Калита — деревня в Буйском районе Костромской области.
 Калита — деревня в Дорогобужском районе Смоленской области, упразднена в 2001 г.
 Калита — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.

Украина 
 Калита — посёлок в Броварском районе Киевской области.

Эстония 
 Калита — деревня в волости Саарде.

См. также 
 Иоанн Калита (бронепоезд)
 Орден «Иван Калита»
 Москвич «Иван Калита»